Legioen van Verdienste (Verenigde Staten), een Amerikaanse onderscheiding
Legioen van Verdienste (Rhodesië), een Rhodesische onderscheiding